Flora Tallinn (), właśc. Mittetulundusühing Jalgpalliklubi Football Club Flora – estoński klub piłkarski z siedzibą w stolicy kraju, mieście Tallinn.

Historia 
Klub został założony w 1990 roku. W tymże roku debiutował w Pierwszej dywizji Mistrzostw Estonii. Zajął ostatnie 12 miejsce i spadł z najwyższej ligi. W 1992 powrócił do Meistriliiga, w której występuje do dziś. Od tej pory wiele razy zdobył tytuł mistrzowski i puchar Estonii.

Skład na sezon 2022 
Aktualny na dzień 30 lipca 2022.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Estonii (14×): 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022
 Wicemistrzostwo Estonii (7×): 1992/93, 1995/96, 1996/97, 2000, 2007, 2008, 2021
 Brązowy medalista mistrzostw Estonii (3×): 1999, 2004, 2006
 Zdobywca Pucharu Estonii (8×): 1994/95, 1997/98, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2019/20
 Finalista Pucharu Estonii (6×): 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2009/10, 2017/18, 2020/21
 Zdobywca Superpucharu Estonii (6×): 1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2012

Europejskie puchary

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa klubu  
 Profil na RSSSF  
 Historia występów na klisfo.info 

 
Kluby piłkarskie w Tallinnie
Kluby piłkarskie założone w 1990